Реммерт () — немецкая фамилия:

 Реммерт, Адольф Александрович (1835—1902) — главный военно-медицинский инспектор, начальник Главного военно-медицинского управления Российской армии. Отец Александра Адольфовича.
 Реммерт, Александр Адольфович (1861—1931) — русский физик, один из пионеров радио в России. Сын Адольфа Александровича.
  (р 1930) — немецкий математик, соавтор 
 Реммерт, Хайнц-Герман — Самый молодой капитан немецкой пехоты во Второй мировой войне.